Guyana
 Spring Garden – città di Pomeroon-Supenaam
 Stati Uniti d'America
 Spring Garden – census-designated place della Contea di Cherokee, Alabama
 Spring Garden – census-designated place della Contea di Plumas, California
 Spring Garden – township della Contea di York, Pennsylvania
 Spring Garden – quartiere di Miami, Florida